Jastrzębiec est le nom, en Pologne, de :
 Jastrzębiec, village du powiat de Włocławek, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jastrzębiec, village du powiat de Sępólno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jastrzębiec, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Jastrzębiec, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Jastrzębiec, village de la voïvodie de Mazovie
 Jastrzębiec, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Jastrzębiec, village de la voïvodie de Lubusz